

Patronyme 
 Famille Ruinart :
 Irénée Ruinart de Brimont ;
 Mathilde Ruinart de Brimont ;
 Nicolas Irénée Ruinart ;
 Thierry Ruinart.
 Paul Ruinart (1876-1959), coureur cycliste.

Boisson 
 Champagne Ruinart.

Musique 
 Ruinart, single du rappeur français Timal, issu de l'album Trop chaud.

Voie 
 Rue Ruinart-de-Brimont, à Reims.